Еремя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Еремян, Арман Степанович (род. 1986) — армянский тхэквондист, чемпион Европы (2008)
 Еремян, Арсен Левонович (1936—2015) — советский филолог, поэт, прозаик, журналист, редактор. Заслуженный журналист Грузии.
 Еремян, Николай Амбарцумович (род. 1944) — российский предприниматель, генеральный директор Кропоткинского машиностроительного завода.
 Еремян, Сурен Тигранович (1908—1992) — советский историк, академик Академии наук Армянской ССР

См. также 
 Ерамян, Левон Георгиевич — армянский советский актёр.